Збірна Тонга з регбі () — спортивна команда, яка представляє Тонгу на міжнародних змаганнях із регбі. 

Тонга є членом Регбійного Альянсу Океанії (Pacific Islands Rugby Alliance (PIRA)) разом із командами Самоа та Фіджі.

Статистика

Таблиця офіційних зустрічей 
Станом на 29 листопада 2009 року.

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт
 Про збірну Тонга на «Planet Rugby» 
 Новини про збірну Тонга
 Вебсайт про регбійні збірні команди Океанії 

Тонга
Регбі